Александр Сибирский:
 Сибирский, Александр Александрович (1824—1879) — русский археолог и нумизмат.
 Сибирский, Александр Васильевич (1779—1836) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.